Betel o Bethel hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

 Bethel (Cornualles), Inglaterra

Asentamiento en Palestina 
 Bet El es un asentamiento israelí en la Palestina ocupada.

Botánica
 Planta del sudeste asiático, familia Arecaceae, llamada popularmente Betel o Palma de betel
 Planta rastrera de la familia Piperaceae, Piper betle

Localidades en Estados Unidos
 Bethel (Alaska)
 Bethel (Carolina del Norte)
 Bethel (Delaware)
 Bethel (Vermont)
 Bethel (condado de Kitsap, Washington)
 Bethel (Nueva York)
 Bethel Island, California
 Bethel Park, Pensilvania

Gales 
 Bethel (Anglesey)
 Bethel (Llanddeiniolen), Gwynedd
 bethel (Llandderfel), Gwynedd

Religión
 Población bíblica, Betel o Bethel
 Sede mundial y sucursales de los Testigos de Jehová, llamados Hogar Betel
 Bethel Televisión, canal peruano de televisión
 Bethel Radio, emisora peruana religiosa
 Comunidad Bet El, sinagoga de Buenos Aires